Rosey kan syfta på:
 Institut Le Rosey
 Rosey, Haute-Saône
 Rosey, Saône-et-Loire

Se även
 Rosey Creek